Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1954 года собрал 14 участников.

 — Пит Розенбург .

 — Ян Бом.

 — Питер Бергсма.

Дополнительный турнир 
Три игрока набрали по 18 очков: Пит Розенбург , Ян Бом и Питер Бергсма и разделили 1-3 места. Чтобы определить из этих чемпиона Нидерландов организован турнир. По его завершению Розенбург первый с 7 очками, Бом второй с 4 очками, Бергсма третий с 1 баллом. Для Пита Розенбург победа стала четвертым национальным титулом.

Результаты

Ссылки 

 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1954 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1954 году